La competizione della categoria pesi gallo (fino a 54 kg) di pugilato ai Giochi della XIV Olimpiade si è svolta dal 7 al 13 agosto 1948 nelle sedi del Earls Court Exhibition Centre e del Wembley Arena a Londra.

Classifica finale

Risultati

Bibliografia

Collegamenti esterni 

 2